Santa Sofia har flere betydninger:
 Santa Sofia, en by i Emilia-Romagna, Italien 
 Santa Sofia d'Epiro, en by i Calabrien, Italien